Павлин (Paulinus; Paullinus) — римское имя. Известные носители:

Известные носители 
 Марк Лолий Павлин — консул 21 до н. э.
 Марк Лолий Павлин Младший — консул-суффект
 Помпей Павлин — управитель провинции Нижняя Германия (1 век)
 Гай Светоний Павлин — военачальник, консул-суффект между 42 и 44 г., консул 66 г.
 Марк Лолий Павлин Децим Валерий Азиатик Сатурнин — консул-суффект 94 г., консул 125 г.
 Гай Валерий Павлин — консул-суффект 107 г.
 Квинт Аниций Фауст — консул-суффект 198 г.
 Квинт Аниций Фауст Павлин — управитель провинции Нижняя Мизия (229—230 или 230—232)
 Секст Кокцей Аниций Фауст Павлин — проконсул провинции Африка (264—268)
 Паулин — консул 277 г.
 Марк Юний Цезоний Никомах Аниций Фауст Павлин — консул 298 г.
 Секст Аниций Фауст Павлин — консул 325 г.
 Амний Маний Цезоний Никомах Аниций Павлин, консул 334 г.
 Флавий Павлин, консул 498 г.
 Деций Павлин, консул 534 г.; последний римский консул

 Павлин (IV—V век) — пресвитер, христианский писатель, сочинения которого не сохранились.
 Павлин I — сначала архиепископ, затем первый патриарх Аквилеи (557/558—569/570)
 Павлин II (ум. 388) — патриарх Антиохийский.

 Павлин Аквилейский (Павлин II) — патриарх Аквилеи (787—802), деятель Каролингского возрождения, святой
 Павлин Валлийский (ум. ок. 505) — настоятель монастыря в Уитлэнде.
 Павлин из Пеллы (ок. 376—после 459) — римский христианский поэт периода домината.
 Павлин Ноланский (ок. 353—431) — епископ Ноланский.

 Павлин (Крошечкин) (1879—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Могилёвский.

См. также 
 Павел
 
 Страницы, начинающиеся с «Павлин»
 

Мужские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки